Louis Darragon (1883-1918), un coureur cycliste français, spécialiste du demi-fond. 
 Éric Darragon (1944- ), un historien de l'art spécialiste de la Renaissance, du  et de la période contemporaine occidentale, ainsi qu'un critique d'art.
 Frédérique Darragon (1949- ), une photographe et spécialiste française du Tibet et du Sichuan en Chine.
 Roddy Darragon (1983- ), un skieur de fond spécialiste du sprint français.

Homonymie de patronyme